Yang Yu (acteur), Chinees acteur
 Yu Yang (badmintonspeler), Chinees badmintonspeler
 Yang Yu (freestyleskiester) (1991), Chinees freestyleskiester
 Yang Yu (hockeyer), Chinees hockeyer
 Yang Yu (zwemster) (1985), Chinees zwemster